Toponímia:
 Campbell (Califòrnia)
 Campbell (Comtat de Modoc), població a l'estat de Califòrnia
 Campbell (Florida)
 Campbell (Minnesota)
 Campbell (Missouri)
 Campbell (Nebraska)
 Campbell (Nova York)
 Campbell (Ohio)
 Illa Campbell, illa subantàrtica que pertany a Nova Zelanda 
 Campbell Hill
 Fort Campbell North
 Glen Campbell (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Phil Campbell (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Biografies:
 Alexander Campbell (Tombea, Escòcia, 1764 - 1824), compositor, musicògraf, organista i metge escocès
 Alexander Campbell Mackenzie (Edimburg, Escòcia, 1847 - Londres, 1935), compositor i director d'orquestra anglès
 Anthony Campbell, metge homeòpata, acupuntor i escriptor 
 Ashley Campbell (1880 - 1943), un jugador de tennis i criquet australià 
 Ashley Campbell (Phoenix, 1986) cantant i compositora estatunidenca de música country 
 Ben Nighthorse Campbell (Auburn, Califòrnia, 1933), polític estatunidenc d'ascendència ameríndia
 Colen Campbell (Escòcia, 1676 -1729), arquitecte anglès 
 George Campbell Hay (Elderslie, Renfrewshire 1915-1984), poeta i traductor escocès en gaèlic
 Glen Campbell (1936 - 2017) cantant de música country estatunidenc
 Henry Campbell-Bannerman (1836 - 1908), polític britànic del
 Janet Campbell Hale (Riverside, Califòrnia, 1947), escriptora Coeur d'Alene
 John Campbell (1870, Renton, West Dunbartonshire, Escòcia - 1906), futbolista escocès 
 John Campbell-Jones, pilot de curses automobilístiques britànic 
 Joseph Campbell (White Plains, Nova York, 1904 – Honolulu, Hawaii, 1987), professor estatunidenc especialitzat en mitologia comparada i religió
 Kenneth Campbell (1917 – 1941), receptor escocès de la Creu Victòria, condecoració per valentia davant de l'enemic que s'atorga a les forces britàniques i de la Commonwealth.
 Kim Campbell (Port Alberni, Colúmbia Britànica 1947), Primer Ministre del Canadà (1993) substituint Brian Mulroney
 Lyle Campbell (1942, Oregon, Estats Units d'Amèrica), lingüista i expert en idiomes indígenes de l'àrea lingüística mesoamericana
 Martin Campbell (1943, Hastings, Nova Zelanda), director de TV i cinema neozelandès
 Naomi Campbell (Londres, 1970), model anglesa
 Neve Campbell (1973, Guelph, Ontàrio), actriu canadenca
 Sol Campbell (Plaistow, 1974), futbolista anglès 
 Steven Campbell (Glasgow, 1953 - 2007), artista escocès 
 Veronica Campbell-Brown (Clarks Town, Jamaica, 1982), atleta jamaicana especialista en curses de velocitat 
 William Wallace Campbell (Comtat de Hancock, 1862 - San Francisco, 1938), astrònom estatunidenc
 Miscel·lània: 
 Llaunes de sopa Campbell's, obra d'art produïda el 1962 per l'artista nord-americà Andy Warhol